Филип Маунтбатън, бивш принц Филип Гръцки, е роден на 10 юни 1921 година и е починал на 9 април 2021 година, второстепенен член на гръцкото кралско семейство и член на Британското кралско семейство. Той е съпруг на Елизабет II и херцог на Единбург.

Син на принц Андрей Гръцки и Датски (четвърти син на гръцкия крал Георгиос I и кралица Олга) и на принцеса Алис Батенберг. Израснал предимно в Англия, той учи в училището Гордънстаун близо до Елгин, Шотландия и след това завършва Кралския морски колеж (Britannia Royal Naval College) в Дартмут, Девън. Принц Филип участва активно във Втората световна война от януари 1940 до края ѝ, на служба във военноморския флот на Великобритания.

През февруари 1947 Филип става британски поданик, като се отрича от правото си на наследяване на гръцкия и датския трон и приема фамилията на майка си – Маунтбатън. През същата година той сключва брак с принцеса Елизабет, престолонаследница на Обединеното кралство. След сватбата получава титлата херцог на Единбург, а от 1957 година неговата титла е „Негово Кралско Височество Принц Филип, Херцог на Единбург“. През 1948 г. се ражда и първото им дете – престолонаследникът принц Чарлз. След това идват принцеса Ан (1950), принц Андрю (1960) и принц Едуард (1964). Елизабет се възкачва на престола през 1952 г. след неочакваната смърт на баща ѝ Джордж VI.

Произход

Източници 

Гръцка аристокрация
Британска аристокрация
Хора от Корфу
Носители на Ордена на Спасителя
Носители на Ордена на Бялата роза
Носители на Ордена на Карлос III
Маунтбатъни